Plaatsen in Nederland
 Oosteinde (Aalsmeer), een buurtschap in de gemeente Aalsmeer
 Oosteinde (Berkhout), een plaats in de gemeente Koggenland
 Oosteinde (Bodegraven-Reeuwijk), een buurtschap in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
 Oosteinde (De Wolden), een plaats in de gemeente De Wolden
 Oosteinde (Groningen), een plaats in de gemeente Het Hogeland
 Oosteinde (Hillegom), een plaats in de gemeente Hillegom
 Oosteinde (Nunspeet), een plaats in de gemeente Nunspeet
 Oosteinde (Teylingen), een buurtschap in de gemeente Teylingen
 Oosteinde (Woerden), een plaats in de gemeente Woerden
 Oosterse Bos (vroeger Oosteinde), een buurtschap die deel uitmaakt van het oorspronkelijke Schoonebeek

Straten in Nederland
 Oosteinde (Amsterdam), een straat in de gemeente Amsterdam
 Oosteinde (Nieuwleusen), een straat in de gemeente Dalfsen
 Oosteinde (Voorburg), een straat in de gemeente Voorburg

Overig
 Oosteinde (tramstation), een ondergronds station van de Haagse tram
 Oostindie (vroeger Oosteinde), een woonwijk in de gemeente Westerkwartier